nnCron — планировщик задач для операционной системы Windows, обладающий широкими возможностями автоматизации. В программу встроен собственный скриптовый язык, основанный на языке Forth, и представляющий собой расширение отечественной форт-системы SP-Forth.

Разработан программистом из Пскова Николаем Немцевым. Первая версия появилась в середине 2000 года. Первоначально распространялся с поддомена сайта eserv nemtsev.eserv.ru. В конце 2002 года проект переехал на собственный сайт.

Автором распространяется также облегчённая, бесплатная для всех версия планировщика nnCron LITE.

Исходные коды программы свободно доступны.

Особенности 

Поверх форт-системы, в числе прочего, в nnCron реализован простой DSL, обратно совместимый с cron-форматом. Программа может работать под управлением текстовых кронтаб-файлов. Имеется GUI-оболочка из которой можно удалять/добавлять/редактировать/планировать и запускать задачи, менять настройки программы. При написании заданий можно использовать все возможности форт-системы, что делает nnCron чрезвычайно гибким и расширяемым.

nnCron способен запускать в указанное время программы (в том числе как сервисы и/или от имени указанных пользователей), открывать документы и выводить сообщения-«напоминалки», прерывать работу любых запущенных процессов, а также:

 выключать или «усыплять» компьютер, а также «будить» его для запуска задачи;
 управлять указанными окнами: отображать/скрывать/закрывать/удалять/сворачивать/разворачивать и прятать в системный трей;
 выводить на экран и в лог-файл различные сообщения, делать запросы к пользователю на выполнение тех или иных действий;
 работать с буфером обмена, файлами и реестром;
 эмулировать ввод с клавиатуры и операции с мышкой;
 звонить и класть трубку;
 воспроизводить аудиофайлы, а также звуки заданной продолжительности и частоты через встроенный динамик (см. beep);
 синхронизировать системное время по NTP;
 запускать JScript и VBScript-сценарии;

Вышеперечисленные задачи могут также запускаться при возникновении определённых событий, например, при старте системы, изменении каталога (или файла), запуске/завершении определённого процесса, нажатии клавиатурной комбинации, создании определённого окна, вставке компакт-диска в привод и др. Возможен запуск одной задачи из другой задачи, однако без самостоятельного написания соответствующего скрипта не обойтись.

Дополнительные возможности могут быть добавлены путём подключения плагинов, написанных на SP-Forth.

Программа имеет так называемый «непотопляемый режим», позволяющий ей автоматически перезапускаться в случае фатальных ошибок. Это достигается путём запуска дополнительной службы/процесса nnguard.exe.

nnCron позволяет не только выполнять некоторые действия в определённые моменты времени, но и отслеживать файлы, флаги, окна, процессы, движения мыши, время просто́я компьютера, горячие клавиши, выход в онлайн/офлайн, появление диска в дисководе, наличие хоста в сети (пинг), количество свободного места на диске и т. д.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Справочная система nnCron (online)
 Инсталлятор для версий Windows Win7 и младше
 

Скриптовые языки
Языки программирования семейства Форта
Программное обеспечение, написанное на Форте